Kněževes kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
Kněževes (okres Blansko)
Kněževes (okres Praha-západ)
Kněževes (okres Rakovník)
Kněževes (okres Žďár nad Sázavou)